Альдеуэла-де-Льестос (, ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сарагоса, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Кампо-де-Дарока. Занимает площадь 38,12 км². Население — 84 человека (на 2007 год). Расстояние — 131,4 км до административного центра провинции.

Население

Примечания 

Муниципалитеты Сарагосы